ПВК:
 ПВК — пировиноградная кислота.
 ПВК — поливинилкапролактам.
 ПВК — Персональный Вычислительный Комплекс «Электроника 85».
 ПВК — Консервационная смазка (представляет собой нефтяное масло, загущённое петролатумом и церезином)
 ПВК — профессионально важные качества.
 ПВК — Партия венгерской коалиции (Словакия).
 ПВК — Пространственно-временной континуум.
 ПВК — Пермский внедорожный клуб.
 ПВК — Контроль проникающими веществами.
 ПВК — Пиковый водогрейный котел (В электроустановках). 
 ПВК —  помещение вентиляционной камеры (в технической документации).
 ПВК - Периферический венозный катетер.
 ПВК - Паравентрикулярные кровоизлияния
.
 ПВК - Попа в коридоре.